Die Fotbollsallsvenskan 1946/47 war die 23. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 26. Juli 1946 und endete am 1. Juni 1947.

Vorjahresmeister IFK Norrköping holte den dritten Titel in Folge. Die beiden Aufsteiger Örebro SK und Billingsfors IK verpassten den Klassenerhalt und mussten am Ende der Spielzeit in die Division 2 absteigen. Billingsfors IK ist ohne Saisonsieg und mit nur drei Pluspunkten die schwächste Mannschaft in der Geschichte der Liga.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Gunnar Gren von IFK Göteborg holte sich mit 18 Saisontoren den Titel des Torschützenkönigs.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1946
Fußballsaison 1946/47